L'edizione 1998-1999 della A Profesionalna Futbolna Grupa vide la vittoria finale del Litex Loveč.

Capocannoniere del torneo fu Dimcho Belyakov del Litex Loveč con 21 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 Litex Lovech Campione di Bulgaria 1998-1999.
 Litex Lovech ammesso al primo turno preliminare della UEFA Champions League 1999-2000.
 CSKA Sofia e Levski Sofia ammesse al turno preliminare della Coppa UEFA 1999-2000
 Spartak Varna ammesso alla Coppa Intertoto 1999
 Metalurg Pernik, Lokomotiv Plovdiv e Septemvri Sofia retrocesse.

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1998
Calcio nel 1999
Campionato bulgaro di calcio